Максим Сергеевич Куликов (род. 30 мая 1984 года, Саранск) — российский легкоатлет, специализирующийся в десятиборье. Чемпион Сурдлимпийских игр 2017 года. Трёхкратный бронзовый призёр Сурдлимпийских игр (2013, 2017). Многократный чемпион мира (2016, 2019), Европы (2016) и России (2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) среди глухих. Заслуженный мастер спорта России (2013). Обладатель рекорда Европы и России среди глухих (2016).

Биография 
Максим Сергеевич Куликов родился 30 мая 1984 года в Саранске. В 2002 году окончил среднюю школу № 1 в селе Хомутово, в 2003 году — Иркутское профтехучилище-интернат для инвалидов по специальности «оператор ЭВМ», в 2008 году — ИрГТУ по специальности «прикладная информатика в экономике», в 2011 году — Иркутский филиал «РГУФКСМиТ» по специальности «Адаптивная физическая культура», а в 2014 году — по специальности «тренер-преподаватель по лёгкой атлетике».

Тренируется в ШВСМ "Школа высшего спортивного мастерства" и ЦСПСКИО "Центр спортивной подготовки по сборных команд Иркутской области" под руководством Сергея Юрьевича Ананьева и Ирины Николаевны Беловой

Входит в состав Сурдлимпийской сборной России.

В 2007 году был удостоен звания «Мастер спорта России».

В 2013 году был удостоен звания «Мастер спорта России международного класса».

На Сурдлимпийских играх 2013 года в Софии выиграл бронзовую медаль в десятиборье.

В 2017 году на Сурдлимпийских играх в Самсуне победил в десятиборье, а также завоевал две бронзовых медали — в беге на 110 метров с барьерами и прыжках в длину.

Награждён знаками «75 лет Иркутской области» (2012), «90 лет физкультурно-спортивной организации Иркутской области» (2013), «80 лет Иркутскому району» (2017).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации спорта глухих
 Профиль на сайте ВФЛА
 Результаты на чемпионатах Европы на сайте Европейской федерации спорта глухих

Многоборцы России
Бронзовые призёры летних Сурдлимпийских игр 2013 года
Чемпионы летних Сурдлимпийских игр 2017 года
Бронзовые призёры летних Сурдлимпийских игр 2017 года
Глухие спортсмены России